Als Georgisches Komitee bezeichnet man:

 die Vereinigung Komitee für die Unabhängigkeit Georgiens (1914–1917)
 die Widerstandsorganisation Georgisches Komitee Weißer Georg (1924–1945)